САО Книнска Крајина (Српска аутономна област Книнска Крајина) је била самопроглашена српска аутономна област у СР Хрватској. Створена је 1990. и касније је названа само САО Крајина. САО Крајина је по проглашењу независности Хрватске, заједно са СО Славонија, Барања и Западни Срем, формирала Републику Српску Крајину

Историја 

После вишестраначких избора 1990. етничке тензије у Хрватској се повећавају. Срби су избачени из устава, тј. одузето им је право конститутивног народа. Сходно уставу из 1974, Хрватска је могла да се одвоји из СФРЈ само уколико се сви конститутивни народи сложе са таквом одлуком. Срби, избачни из устава, нису хтели да прихвате овакво стање ствари, и октобра 1990. године су формирали САО Книнску Крајину. САО Книнска Крајина се 27. јуна 1990. удружила са српским општинама у Лици и остатку Северне Далмације у Заједницу општина Северне Далмације и Лике. Децембра 1990. ова заједница усваја статут Српске аутономне заједнице и ствара САО Крајину.

САО Книнска Крајина се односи на предео око града Книна, у којој је створена прва српска аутономна област у Хрватској. Међутим, неки овај појам изједначавају са термином САО Крајина, и користе га да би означили ову област Крајине пред формирање РСК. Често се САО Книнска Крајина скраћује и говори само Книнска Крајина.

Види још 
 Распад СФРЈ
 Усташе
 Милан Мартић
 Срби у Хрватској
 Операција Олуја
 СДС
 Јован Рашковић

Литература 
 предмет Шешељ, тачке 11 и 14
 

Рат у Хрватској
Книнска крајина
Република Српска Крајина